

Persone
Jingi Irie (1993) – attore e doppiatore giapponese
Ryōsuke Irie (1990) – nuotatore giapponese
Saaya Irie (1993) – modella, attrice, doppiatrice, cantante e idol giapponese
Takashi Irie (1958) – ex lottatore giapponese
Toru Irie (1977) – ex calciatore giapponese
Toshio Irie (1911-1974) – nuotatore giapponese

Altro
Irie – personaggio della mitologia